Јокић је српско презиме:

 Никола Јокић, кошаркаш;
 Ранко Јокић, фудбалер;
 Петар Јокић, учесник Првог српског устанка;
 Ђорђе Јокић, фудбалер;
 Бојан Јокић, фудбалер;
 Милош Јокић, фудбалер;
 Горан Јокић, глумац;
 Предраг Јокић, ватерполиста;
 Марко Јокић, народни херој;
 Иван Јокић, атлетичар;
 Данило Јокић, православни архимандрит;
 Љубиша Јокић, официр.
 Љиљана Јокић Каспар, књижевница.
 Катарина Јокић, тенисерка.
 Бранко Јокић, књижевник.
 Перица Јокић, књижевник.

Види још 
 Запис Јокића крст (Милатовац)
 Запис Јокића храст (Милатовац)

Српска презимена